Передняя лестничная мышца () начинается от передних бугорков поперечных отростков III—VI шейных позвонков, направляется вниз и вперёд и прикрепляется к бугорку передней лестничной мышцы () I ребра впереди от борозды подключичной артерии ().

Функция 

Передняя лестничная мышца поднимает верхнее I ребро, действуя как мышца вдоха. При фиксированных рёбрах, сокращаясь с обеих сторон она сгибает шейную часть позвоночника впереди, а при одностороннем сокращении сгибает и поворачивает её в свою сторону.

Примечания 

Мышцы шеи